Маунт:

Часть топонима
 Маунт-Вилсон
 Маунт-Ройал
 Маунт-Айза
 Маунт-Плезант
 Маунт-Вернон
 Маунт-Хаген
 Маунт-Пек
 Маунт-Рейнир
 Маунт-Худ
 Маунт-Каргилл
 Маунт Абу
 Маунт Эдди
 Маунт-Дезерт
 Маунт-Кармел
 Маунт-Вернон (значения)
 Маунт-Аспайринг (национальный парк)
 Гранд-Кейп-Маунт
 Маунт-Беллью
 Маунт-Меррион
 Маунт-Вижн
 Маунт-Синай
 Маунт-Эджкамб, Ричард
 Маунт-Темпл
 Маунт-Эйри
 Маунт-Кук (национальный парк)
 Маунт-Плезант (Арканзас)
 Маунт-Рейнир (национальный парк)
 Маунт-Плимут (Флорида)
 Роки-Маунт (Северная Каролина)
 Маунт-Ревелсток (национальный парк)
 Маунт-Плезант (тауншип, Миннесота)
 Маунт-Моррис (тауншип, Миннесота)
 Ньютаун-Маунт-Кеннеди

Фамилия 
 Маунт, Бенджамин (род. 1977) — британский певец и продюсер.
 Маунт, Мейсон  (род. 1999) — английский футболист, полузащитник клуба «Челси».
 Маунт, Рик (род. 1947) — американский профессиональный баскетболист.
 Маунт, Уильям Сидней (1807—1868) — американский художник.
 Маунт, Энсон (род. 1973) — американский актёр.

Другое 
 Позиционная борьба: Маунт
 Mount
 Маунтин